Ви́льям Во́ланс Ду́глас Ходж (; 17 июня 1903 — 7 июля 1975) — английский  и геометр.

Биография 
Вильям Воланс Дуглас Ходж родился 17 июня 1903 года в столице Шотландии городе Эдинбурге, в 1909—1920 годах посещал колледж Джорджа Ватсона. После этого обучался в Эдинбургском университете, где под руководством Эдмунда Уиттекера защитил диссертацию на степень бакалавра. После этого три года провёл в Кембриджском университете, будучи учеником Генри Бейкера.

В 1926 году был назначен ассистентом в Бристольском университете и проработал там 5 лет. В этот период он женился на Кэтлин Кэмерон, у них было двое детей.

В 1932 году, после поездки в Соединённые Штаты Америки, перешёл в Кембриджский университет, в 1936-м был назначен профессором и оставался на этой должности до отставки в 1970 году.

Вильям Воланс Дуглас Ходж умер 7 июля 1975 года в Кембридже.

Математические работы и награды 
Основные работы в области алгебраической и дифференциальной геометрии. Так, в 1930 году он использовал топологические методы, разработанные Лефшецем, для решения задачи, поставленной Севери (). В 1937 году за работы по теории гармонических интегралов (и за исследование связей между геометрией, топологией и анализом) был награждён премией Адамса.

В 1930-е годы он дал определение оператора «звезда Ходжа», что позволило ему обобщить работы де Рама (см. Теория Ходжа). Также в его честь названа структура Ходжа.

Большое значение имеет гипотеза Ходжа в алгебраической геометрии (институт Клэя отнёс её к одной из семи задач тысячелетия).

В 1957 году учёный был награждён Королевской медалью Лондонского королевского общества.

С 1958 по 1965 год Ходж был вице-президентом Лондонского королевского общества. В 1959 году награждён медалью де Моргана, а в 1974-м — медалью Копли.

Также он был избран членом Королевского общества Эдинбурга и Национальной академии наук США (1959).

Книги на русском языке 
 Ходж В.,  Методы алгебраической геометрии, тт. 1—3 — М.: «Иностранная литература», 1954—1955.

Примечания

Ссылки 
 

Алгебраические геометры
Награждённые медалью Копли
Награждённые Королевской медалью
Награждённые медалью де Моргана
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Гёттингенской академии наук
Президенты Лондонского математического общества
Президенты Математической ассоциации
Профессора Кембриджского университета
Лоундский профессор астрономии и геометрии (Кембриджский университет)
Мастера Пемброк-колледжа (Кембридж)
Лауреаты премии Ганнинга в честь юбилея Виктории